Lavinia  – nome proprio di persona italiano femminile
Lavinia  – leggendaria principessa sposa di Enea
Lavinia  – genere di pesci della famiglia Cyprinidae
Lavinia  – romanzo di Ursula K. Le Guin del 2009

Altri progetti